— японская аниме-студия, располагается в Нэриме. Компания была основана 15 июня 1992 года. Акио Сакаи, текущий президент, ранее работал в Mushi Production и Madhouse.

Список работ 
 Moonlight Lady (2001, совместно с Pink Pineapple), Хентай)
 Rizelmine (2002, совместно с MADHOUSE)
 Hit wo Nerae! (2004, совместно с Studio Live)
 Love Love? (2004, совместно с Studio Live)
 The Cosmopolitan Prayers (2004, совместно с Studio Live)
 «Волчица и пряности» (2008)
 Eureka Seven (фазовка)
 Eyeshield 21 (анимация, заливка)
 «Знаток муси» (фазовка)
 One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima
 Rizelmine
 Strawberry Panic!

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Аниме-студии
Компании Токио
Компании, основанные в 1992 году